Bergh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig Rudolph Sophus Bergh
 Rudolph Sophus Bergh